Тодорово може да се отнася за:

 Тодорово, село в Област Плевен, България;
 Тодорово, село в Област Разград, България;
 Тодорово, на гръцки Теодорио, село в дем Синтика, Гърция.

 Вижте също
 Тодорци